Tam An (Đồng Nai)
 Tam An (Quảng Nam)